Zielfahnder steht für:
 Zielfahnder, siehe Personenfahndung
 Zielfahnder – Flucht in die Karpaten, deutscher Spielfilm von Dominik Graf aus dem Jahr 2016
 Zielfahnder – Blutiger Tango, deutscher Spielfilm von Stephan Lacant aus dem Jahr 2019